De schermbloem dodemansvingers
 De paddenstoel houtknotszwam